Dołgoje, Dołhe, Douhaje, Dowhe – nazwa toponimów na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie

Białoruś 
:

m.in.:
 Dołhe – wieś w rejonie iwacewickim obwodu brzeskiego
 Dołhe – wieś w rejonie prużańskim obwodu brzeskiego (sielsowiet Linowo)
 Dołhe – agromiasteczko w rejonie soligorskim obwodu mińskiego
 Douhaje – osiedle w rejonie soligorskim obwodu mińskiego
 Douhaje – wieś w rejonie bychowskim obwodu mohylewskiego
 Douhaje – wieś w rejonie czerykowskim obwodu mohylewskiego
 Douhaje – wieś w rejonie kliczewskim obwodu mohylewskiego

Rosja 
:

m.in.:
 Dołgoje – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Dołgoje – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Dołgoje – wieś w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego
 Dołgoje – wieś w obwodzie nowogrodzkim
 Dołgoje – osiedle typu miejskiego w rejonie dołżanskim obwodu orłowskiego
 Dołgoje – wieś w rejonie gagarińskim obwodu smoleńskiego (akatowskie osiedle wiejskie)
 Dołgoje – wieś w rejonie gagarińskim obwodu smoleńskiego (gagarińskie osiedle wiejskie)
 Dołgoje – wieś w obwodzie wołogodzkim
 Dołgoje – wieś w obwodzie woroneskim

Ukraina 
:

m.in.:
 Dowhe – wieś w rejonie horodniańskim obwodu czernihowskiego
 Dowhe – wieś w rejonie niżyńskim obwodu czernihowskiego
 Dołhe – wieś w rejonie tyśmienickim obwodu iwanofrankiwskiego
 Dołhe – wieś w rejonie drohobyckim obwodu lwowskiego
 Dołhe – wieś w rejonie drohobyckim obwodu lwowskiego (medenicka selyszczna hromada)
 Dołhe – wieś w rejonie stryjskim obwodu lwowskiego
 Dołhe Morszyńskie – przystanek kolejowy w ww. miejscowości
 Dowhe – wieś w obwodzie połtawskim
 Dowhe – wieś w obwodzie rówieńskim
 Dołhe – wieś w rejonie trembowelskim obwodu tarnopolskiego
 Dowhe – wieś w obwodzie zakarpackim
 Dowhe – wieś w obwodzie zaporoskim

Jeziora 

Dołhe – jezioro w rejonie głębockim obwodu witebskiego (Białoruś)
 Długie – jezioro w rejonie brasławskim obwodu witebskiego (Białoruś)

Zobacz także 
 Bitwa nad Dołhem
 Dołhe Kałuskie – wieś w rejonie kałuskim obwodu iwanofrankiwskiego (Ukraina)
 Zbrodnia w Dołhej Wojniłowskiej